Le Championnat d’Europe de basket-ball féminin 1995 s'est déroulé en République tchèque du 8 juin au 18 juin.

Récit

Équipes participantes et groupes

Tour de qualification

Groupe A

Groupe B

Tour final

Tableau final

Places de 5 à 8

Classement final

Sources et références

Liens externes 
  FIBA Europe

1995
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1995
Basket-ball feminin 1995
Europe feminin 1995, Championnat d'
Sport en Tchéquie en 1995
Sport en juin 1995